Мьянос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 15 км². Население — 41 человек (на 2010 год). Расстояние — 163 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Mianos
 Imagen

Муниципалитеты Сарагосы